Этье́н-Жак-Жозе́ф-Алекса́ндр Макдона́льд (;  — ) — герцог Тарентский, маршал Империи и пэр Франции.

Биография 
Происходил из шотландской фамилии якобитов, переселившейся во Францию после Славной революции.

Отличился в сражении при Жемаппе (6 ноября 1792); в 1798 году командовал французскими войсками в Риме и Церковной области; в 1799 году, проиграв сражение на реке Треббии (см. Итальянский поход Суворова), был отозван в Париж.

В 1800 и 1801 годах Макдональд начальствовал в Швейцарии и Граубюндене, откуда вытеснил австрийцев.

В течение нескольких лет он находился в опале у Наполеона вследствие усердия, с которым защищал своего бывшего соратника, генерала Моро. Только в 1809 году он был вновь призван на службу в Италию, где командовал корпусом. За сражение при Ваграме пожалован маршалом.

В войнах 1810, 1811 (в Испании), 1812—1814 годах он также принимал выдающееся участие.

Во время вторжения Наполеона в Россию командовал X прусско-французским корпусом, который прикрывал левый фланг Великой армии. Заняв Курляндию, Макдональд всю кампанию простоял под Ригой и присоединился к остаткам наполеоновской армии во время её отступления.

На нижнем течении Двины Макдональд с 30 000 наблюдает за Рижским гарнизоном, насчитывающим 10 000 человек. Правда, в сентябре подходят из Финляндии ещё 12 000 человек под командой Штейнгейля, однако они недолго остаются в Риге и переходят к П. Х. Витгенштейну.
В 1813 году, на реке Кацбах, был разбит Силезской армий Блюхера.
После отречения Наполеона он был назначен пэром Франции; во время Ста дней удалился в свои поместья, чтобы не нарушать присягу и не противодействовать Наполеону.

После второго занятия Парижа союзными войсками на Макдональда возложено было тяжкое поручение — распустить отступившую за Луару наполеоновскую армию.

Награды 
 Орден Почётного легиона, большой орёл (2.02.1805)
 Орден Почётного легиона, великий офицер (14.06.1804)
 Орден Святого Духа, командор (1820)
 Орден Святого Людовика, большой крест (1820)

Образ в кино 
 «Наполеон: путь к вершине» (Франция, Италия, 1955) — актёр

Примечания

Литература 

 Rousset изд. «Souvenirs du maréchal M., duc de Tarente» (Пар., 1892)
 

Герцоги Империи (Франция)
Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона
Великие канцлеры ордена Почётного легиона
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Великие офицеры империи
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Пэры Франции (Июльская монархия)
Похороненные на кладбище Пер-Лашез